Příjmení Dus (Dusová) je české příjmení. V České republice jej nosí 313 nositelů (2017).

Osobnosti 
Příjmení Dus / Dusová nosí více různých osobností:

 František Dus – architekt a stavitel
Jan Dus (* 1931) – český překladatel, teolog, biblista, historik a evangelický farář.
 Jan Amos Dus (* 1966) – český teolog, klasický filolog, biblista, autor učebnice řečtiny, publicista, editor, překladatel.
 Jaromír Dus (* 1938) – teolog a farář Českobratrské církve evangelické. Působil v duchovní službě rezortu Ministerstva obrany.
 Jan František Dus (1903–1995) – byl farář Českobratrské církve evangelické, autor náboženských, politických a vlastivědných publikací.
 Milan Dus (* 1955) – editor, novinář, dříve pracoval jako rozhlasový a televizní pracovník, autor dokumentárních a literárních televizních pořadů.
 Tereza Dusová (* 1981) – česká scenáristka.

Reference

Externí odkazy 
 

Česká příjmení